Tim Cook peut désigner :
 Tim Cook (né en 1960), CEO et directeur général d'Apple ;
  (né en 1974), ancien joueur de football australien ;
 Tim Cook (né en 1984), joueur de hockey sur glace.